

Шуйка — річка в Марій Ел, ліва притока Малої Кокшаги
 Шуйка — селище, Звениговський район, Марій Ел

Шйука — село, община Скорнічешть, повіт Олт